Anderson Luís de Abreu Oliveira (Porto Alegre, Brasil, 1988), futbolista brasiler 
 Andreu Avel·lí Abreu i Boy (Torroella de Montgrí, 1868 - Barcelona, 1935), professor de música i compositor
 Antonio Abreu (1750-1820), anomenat el Portuguès, famós guitarrista del 
 António de Abreu (Madeira ~1480 - Açores, ~1514), navegant i oficial naval portuguès de primers del segle XVI
 Fernando Augusto de Abreu Ferreira (Sao Paulo, 1984), futbolista brasiler que ocupa la posició de defensa central
 Florêncio Carlos de Abreu e Silva (Porto Alegre, 1839 — Rio de Janeiro, 1881) advocat, periodista, escriptor i polític brasiler 
 Gabriel Abreu, músic espanyol de la primera meitat de 
 Joaquín de Abreu y Orta (Tarifa, 1782 - Algesires, 1851), polític i filòsof espanyol
 Jonay Martín Abreu (La Orotava, 1978), futbolista canari que ocupa la posició de defensa
 José Antonio Abreu (Valera, Trujillo, Veneçuela, 1939), músic, polític, activista i educador veneçolà
 Manuel Luis Abreu Campos (Gondar, 1963 - Guimarães, 1997), ciclista portuguès
 Manuel Abreu
 Washington Sebastián Abreu Gallo (Minas, 1976), futbolista uruguaià que juga com a davanter 
 Zequinha de Abreu (1880 - 1935), compositor i instrumentista brasiler
 Casimiro de Abreu (1839-1860), escriptor brasiler
 João Capistrano de Abreu (1853 - 1927), historiador brasiler.
 Maria Úrsula de Abreu e Lencastre (1862 - ?), militar portuguesa
 Ermilo Abreu Gómez (1894 - 1971), novel·lista mexicà
 José Inácio de Abreu e Lima o José Ignacio Abreu e Lima (1794 - 1869), militar, polític, periodista i escriptor brasiler.